Шаперо́н  ():

 Шаперон — средневековый головной убор.
 Шаперон — одно из названий наставника и помощника молодого человека или девушки, когда последним требуется поддержка со стороны взрослого опытного человека, в частности, обладающего большими юридическими правами. Термин используется преимущественно во Франции и Великобритании. О немолодых женщинах, поставленных следить за поведением девушки в европейской культуре см. дуэнья. О мужчине-родственнике для сопровождения женщины в исламе см. махрам. 
 Шаперон — сотрудник, сопровождающий спортсмена на допинг-контроль после соревнований
 Шапероны — класс белков

Фамилия
 Шаперон, Боб (род. 1958) — канадский бывший профессиональный игрок в снукер; также на высоком уровне играет в пул.